Rovdyr (latin: Carnivora) er navnet på en orden af hovedsageligt kødædende pattedyr. Det er således dyrenes evolutionære slægtskab (fylogeni), der binder dem sammen og ikke at de lever af kød. Der findes rent planteædende arter i Carnivora, f.eks. pandaen, og mange rent kødædende pattedyr, der ikke hører til i Carnivora, f.eks. spækhugger og spidsmus.

Rovdyr er karakteriseret ved at have veludviklede kløer (typisk 5 på hver fod, aldrig mindre end 4), fremtrædende hjørnetænder og kindtænder. Ofte passer to kindtænder i overkæbe og underkæbe sammen med to skærende kanter, der virker som en saks og er tilpasset til at klippe sener, hud mm. over. Disse tænder, ofte kaldet rovtænder, er mest veludviklede hos kattedyrene.

Systematik 
Der er ikke enighed om hvordan rovdyrene skal underopdeles. Der er imidlertid bred enighed om to hovedgrupper, de kattelignende rovdyr (Feliformia) og de hundelignende rovdyr (Caniformia). Tidligere har sæler, søløver og hvalrosser væres samlet i en selvstændig orden (Pinnipedia), men der er bred enighed om at de er nært beslægtet med bjørne og mårdyr og er i dag en del af Carnivora.

Blandt de kattelignende rovdyr findes ud over kattefamilien (løve, tiger, los, huskat og mange flere) også
hyæner (jordulv, hyæne m.fl.), desmerdyr (genette,palmeruller m.fl.), manguster (surikater m.fl.) og Madagaskarrovdyr, som er en lille gruppe af kattelignende rovdyr, der kun findes på Madagaskar. Desuden findes to små grupper af kattelignende rovdyr med henholdsvis en og to arter: palmemår og linsanger.

Blandt de hundelignede rovdyr findes hundefamilien (tamhund,ulv,ræv, m.fl), bjørne, stinkdyr, halvbjørne (vaskebjørn m.fl.) og mårdyr (husmår,ilder,odder,grævling m.fl). Desuden har rød panda sin egen familie, tæt beslægtet med mårdyrene.

Følgende stamtræ følger Flynn (2005)

Referencer

Eksterne henvisninger